Villa Knittl steht für:

 Villa Knittl (Feldafing)
 Villa Knittl (Tutzing)